Jan Mikula může být:

 Jan Mikula (fotbalista) (* 1992) – český fotbalista, obránce
 Jan Mikula (konstruktér) (???–2005) – český konstruktér letadel a vrtulníků
 Jan Mikula (fyzioterapeut) (* 1976) – autor odborných prací z oboru lékařství
 Jan Mikula (rektor) – rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze